Localidades
 Antônio Dias, município brasileiro no estado de Minas Gerais

 Pessoas
 Antonio Manuel Lima Dias, mais conhecido como Antonio Dias, artista brasileiro
 Antônio Dias Cardoso, militar português
 Antônio Dias de Oliveira, bandeirante brasileiro
 Antônio Dias Leite Júnior, engenheiro brasileiro
 António Dias Lourenço, comunista português

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos